Сарыг-Булунский сумон — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Эрзинском кожууне Республики Тыва Российской Федерации.

Административный центр и единственный населённый пункт сумона — село Булун-Бажы.

Население

Археология и палеогенетика 
В кургане алды-бельской культуры Сарыг-Булун в VII веке до нашей эры назад была похоронена, по данным геномных исследований, 13-летняя девочка.

Примечания 

Муниципальные образования Эрзинского кожууна
Сельские поселения Тывы